Jakob Laurenz Gsell ist der Name folgender Personen: 

* Jakob Laurenz Gsell (Lithograf) (1786–1870), Schweizer Lithograf 
 Jakob Laurenz Gsell (Bankier) (1815–1896), Schweizer Bankier